Сапон:
 Сапон, Валерий Григорьевич (род. 1956) — советский легкоатлет.
 Сапон, Владимир Николаевич (1951—2017) — украинский писатель, журналист.
 Сапон, Фёдор Владимирович (род. 1993) — белорусский футболист.

См. также 
 Сапонг
 Сапоне (значения)